Stave est un toponyme qui désigne :
Stave, une section de la commune belge de Mettet, située en Région wallonne dans la province de Namur ;
Stave, une localité du comté de Nordland, en Norvège ;
Stave, un village de Serbie situé dans la municipalité de Krupanj, district de Mačva.